Comitatul Robertson sau Robertson County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Robertson County, Kentucky
 Robertson County, Tennessee
 Robertson County, Texas